«Хиллсайдские каннибалы» () — американский фильм ужасов 2006 года режиссёра Ли Скотта. Фильм вышел сразу на видео.

Сюжет 
Группа молодых людей планирует отдохнуть от насущных проблем и избирает для этого некую красивую холмисто-гористую местность. В скором времени отдых молодёжи прерывается нападением на них живущих поблизости в пещерах каннибалов, которые убивают большую часть прибывших людей. В выживших остаётся только одна девушка, которая сначала пытается вызволить из плена каннибалов своего парня, а затем она встречает охотника, который также желает отомстить каннибалам за смерть своей дочери. Вместе они пытаются расправиться над группой живущих в пещерах каннибалов-дикарей.

В ролях

Художественные особенности 
Больше внимания в фильме уделено характеру и поведению каннибалов, нежели главным положительным героям. Они обладают специфической мимикой, жестикуляцией, отношением друг к другу и т. д. Музыкальное сопровождение в подавляющей своей части состоит из разного рода ритмичного боя барабанов.

Убийства в фильме 
Фильм изобилует жестокими сценами убийств, среди которых имеются: отрезание всех пальцев руки по очереди, перерубание тела человека мачете, всаживание в голову топора, снятие кожи с лица и т. д.

Ссылки 
 «Хиллсайдские каннибалы» на сайте The Asylum
  

Фильмы The Asylum
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2006 года
Фильмы о каннибализме
Фильмы о реальных серийных убийцах
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2006 года
Независимые фильмы США
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях